Ванесса Эйнджел (, род. 10 ноября 1966) — американская актриса и бывшая модель. Эйнджел наиболее известна благодаря роли в ситкоме USA Network «Чудеса науки», где она снималась с 1994 по 1998 год. В ходе съёмок в ситкоме, Эйнджел исполнила свою первую и единственную в карьере ведущую женскую роль в кино, в комедии братьев Фаррелли «Заводила».

Биография 
Эйнджел родилась в Лондоне, а в шестнадцатилетнем возрасте переехала в США, где ей был предложен контракт с модельным агентством Айлин Форд. В середине 1980-х она начала актёрскую карьеру, играя незначительные роли в фильмах «Шпионы, как мы», «Король Нью-Йорка» и «Стой! Или моя мама будет стрелять». Перед «Чудеса науки», она имела второстепенную роль в сериале NBC «Обоснованные сомнения». Начиная с 2000-х, Эйнджел появлялась в основном в низкобюджетных и сделанных для кабельного телевидения фильмах, а также исполняла гостевые роли в сериалах «Звёздные врата: SG-1», «Женская бригада» и «Красавцы».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Великобритании